Kępiny ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kępiny Wielkie (ehemals Zeyerniederkampen, Kreis Elbing/Ostpreußen) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kępiny (Bytnica) (ehemals Kuttel, Kreis Crossen/Brandenburg) in der Woiwodschaft Lebus
 Kępiny (Jedlińsk) in der Woiwodschaft Masowien
 Kępiny Małe (ehemals Zeyervorderkampen, Kreis Danzig/Westpreußen) in der Woiwodschaft Pommern
 Kępiny (Polanów) (ehemals Neumühlenkamp, Kreis Schlawe/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern